

Geografia

Austria 
 Heiligenblut – frazione di Raxendorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Heiligenblut am Großglockner – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Heiligenblut-Raxendorf – antico nome di Raxendorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Germania 
 Heiligenblut bei Spalt – ex comune ora frazione di Spalt, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)